A temporada 2016–17 de basquetebol do Flamengo é a nona temporada da equipe no Novo Basquete Brasil. Devido a uma punição aplicada à Confederação Brasileira de Basquetebol pela FIBA, o Flamengo e demais equipes brasileiras foram impedidos de disputar a Liga das Américas de 2017.

Transferências

Renovações 

O treinador José Neto renovou contrato por duas temporadas, enquanto os jogadores Olivinha, Marcelinho, JP Batista, Ramón e Rafael Mineiro renovaram por uma temporada.

Elenco

Pré-temporada e Campeonato Carioca

I Torneio Internacional de Arequipa

Super Four Rio–Nordeste

Campeonato Carioca

Novo Basquete Brasil

Primeira Fase

Classificação

Calendário

Playoffs 

Temporadas de clubes de basquetebol
Temporadas do Clube de Regatas do Flamengo